LH poate fi:

 Lituania, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Lufthansa, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „lh” la acronymfinder.com